Гео́ргий Миха́йлович Фридлендер (9 февраля 1915 года, Киев — 22 декабря 1995 года, Санкт-Петербург) — советский и российский литературовед, специалист по русской литературе XIX века (в частности, творчества Ф. М. Достоевского), теоретическим проблемам литературы, эстетики и поэтики. Доктор филологических наук (1964). Действительный член АН СССР c 15 декабря 1990 по Отделению литературы и языка, академик РАН. Почётный доктор Ноттингемского университета, член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Биография 
Родился 9 февраля 1915 года в Киеве в еврейской семье. Мать, Анжель Морисовна, была католического вероисповедания, а отец — лютеранин. В 1920-е годы переехал с родителями в Ленинград, где учился в 28-й фабрично-заводской девятилетке (бывшая Петришуле). В 1937 году окончил отделение русской литературы филологического факультета ЛГУ и там же до 1940 года учился в аспирантуре.

Начал публикацию работ с 1936 года, когда ещё был студентом. С молодости был последовательным марксистом. Благодаря отличному знанию немецкого языка вместе с Александром Выгодским участвовал в составлении 2-го издания хрестоматии М. А. Лифшица «Маркс и Энгельс об искусстве» 1937 года. Работа выдержала 4 издания: 1937, 1938 и в виде двухтомника в 1957—1958 и 1967 годах. Преподавал в Архангельске и в Ярославском педагогическом институте. Кандидатскую диссертацию «„Арабески“ и вопросы мировоззрения Гоголя петербургского периода» писал под руководством В. В. Гиппиуса, но защитил работу после войны, в 1947 году.

В 1942 году был репрессирован и 4 года провёл в системе Севжелдорлага. Причиной заключения послужило германское происхождение деда — в паспорте указывались имя «Эдгар-Гастон-Георг» и национальность «немец». Пытаясь спасти сына, Анжель Морисовна разыскала свидетельства иудейского вероисповедания Фридлендеров, что при ходатайстве видных учёных способствовало освобождению Георгия Михайловича.

В 1946—1950 годах преподавал в Институте иностранных языков (ЛПИИЯ). С 1955 года — сотрудник ИРЛИ АН СССР (РАН) (Пушкинского Дома).

Монографию «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы» (1962, 2-е издание 1968) защитил как докторскую диссертацию в 1964 году.

В 1983 году на V Симпозиуме Международного Общества Достоевского Г. М. Фридлендер был избран почётным президентом МОД.

Жена — Нина Николаевна Петрунина, доктор филологических наук, пушкинист.

Научная деятельность 
Член авторского коллектива изданий: «История русской литературы. Т. 9» (1956), «История русской критики» (1958), «История русского романа. Т. 2» (1962), «Энциклопедический словарь юного литературоведа» (1987) и др. Редактор сборника «Поэтический строй русской лирики» (1973), член редколлегий «Истории всемирной литературы» (тт. 1—8, 1983—1994) и журнала «Русская литература». Участвовал в подготовке сборника «Маркс и Энгельс об искусстве» (тт. 1—2, 4-е изд. 1983; совм. с М. А. Лифшицем, подготовил издание работ Х. Ортеги-и-Гассета «Эстетика. Философия культуры» (1991).

Достоевистика 
Г. М. Фридлендер внёс большой вклад в область достоевистики.
Он был инициатором создания и руководителем группы Достоевского при Пушкинском Доме, осуществившей ряд фундаментальных трудов:
 Полное академическое собрания сочинений Достоевского (тт. 1—30, 1972—1990, заместитель главного редактора);
 Сборники «Достоевский. Материалы и исследования» (заместитель главного редактора т. 1, главный редактор тт. 2—13);
 «Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского» (тт. 1—3, 1993—1995).

Библиография работ Г. М. Фридлендера о Достоевском, составленная Н. Н. Петруниной, включает монографии, статьи, комментарии и рецензии.

Основные работы 
 «Лессинг: очерк творчества» (1957),
 «К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы» (1962; 2-е изд. 1968),
 «Реализм Достоевского» (1964),
 «Поэтика русского реализма» // «Очерки о русской литературе XIX в.» (1971),
 «Эстетика Достоевского» // «Достоевский — художник и мыслитель» (1972),
 «А. С. Пушкин. „Элегия“» // «Поэтический строй русской лирики» (1973),
 «Над страницами Пушкина» (1974; в соавт. с Н. Н. Петруниной),
 «Достоевский и мировая литература» (1979; 2-е изд. 1985),
 «История и историзм в век Просвещения» // «XVIII в. Сб. 13» (1981),
 «Статьи В. И. Ленина о Толстом и проблема современной интерпретации художественной классики» // «Классическое наследие и современность» (1981),
 «Литература в движении времени» (1983),
 «Методологические проблемы литературоведения» (1984),
 «Классическое эстетическое наследие и марксизм» (1985);
 «Проблема восприятия любви и времени в произведениях А. С. Пушкина» (1990);
 «Пушкин. Достоевский. „Серебряный век“» (1995).

Статьи в периодической печати 
 «У истоков „почвенничества“: Ф. М. Достоевский и журнал „Светоч“» (1971).

Редакция и комментарии 
  (в пер., суперобл.)

Награды 
Лауреат Государственной премии СССР 1983 года за монографию «Достоевский и мировая литература» (1979).

Примечания

Литература 

 
 Воротников Ю. Л. Георгий Михайлович Фридлендер (некролог) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. — М.: Наука, 1996. — Т. 55. № 3. — С. 94.
 
 Иезуитов А. Н., Туниманов В. А., Семенов Е. И. Георгий Михайлович Фридлендер: К 70-летию со дня рождения // Русская литература. — 1985. — N° 1. — С. 250—252.
 
 Макаров Н. А. Выдающийся литературовед Георгий Михайлович Фридлендер // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки
2006. — № 1. — С. 113–115.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Литературоведы XX века
Ученики Петришуле
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Филологи, репрессированные в СССР
Заключённые Севжелдорлага
Преподаватели ЯГПУ
Сотрудники Пушкинского Дома
Достоевисты
Почётные доктора университетов Великобритании
Преподаватели Северного (Арктического) федерального университета
Члены Союза писателей СССР